

Sigle 
 FalceMartello – rivista troskista italiana
 FIDE Master – inglese per Maestro FIDE, titolo scacchistico
 Frequency Modulation – modulazione di frequenza

Chimica 
 Fm – simbolo chimico del fermio

Cinema 
 FM – film del 1978 diretto da John A. Alonzo

Codici 
 FM – codice vettore IATA di Shanghai Airlines
 FM – codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Stati Federati di Micronesia

Informatica 
 .fm – dominio di primo livello degli Stati Federati di Micronesia

Musica 
 Fm – accordo musicale di Fa minore secondo la notazione inglese
 FM – gruppo musicale hard rock britannico
 FM – gruppo musicale progressive rock canadese
 Fort Minor – gruppo musicale hip hop statunitense
 FM – album dei Replikas del 2022
 FM – album di Ryan Adams del 2022
 FM – EP delle Crayon Pop del 2015
 FM (No Static at All) – singolo degli Steely Dan del 1978

Radio 
 FM – acronimo internazionale dall'inglese "Frequency modulation", che indica Modulazione di frequenza
 FM – programma radiofonico di Radio Deejay

Religione 
 F.M. – Suore Francescane della Misericordia

Televisione 
 FM – serie televisiva britannica del 2009

Altro 
 FM- Nota piazzetta di Guspini
 fm – simbolo del femtometro o fermi
 Fm – abbreviazione di Lettera a Filemone
 FM – antica targa automobilistica della provincia di Fiume dal 1930
 FM – targa automobilistica della provincia di Fermo (Italia)
 FM – vecchia targa automobilistica di Frýdek-Místek (Repubblica Ceca)
 Volvo FM – autocarro prodotto da Volvo Trucks.
 fm – abbreviazione della serie di videogiochi calcistici Football Manager

Altri progetti